El lleterol de bedoll, el lleterol de beç, la cabra de beç o el rovelló de cabra, i peluda o esclata-sang de llet a Mallorca (Lactarius torminosus) és una espècie de bolet pertanyent a la família de les russulàcies.

Descripció 
 Barret de 12-15 cm de diàmetre, deprimit al centre, amb franges de color rosaci, mai bru ataronjades.
 La cutícula és seca, de color rosa ataronjat i recoberta de pèls molt abundants al marge on formen una mena de serrell.
 Marge enrotllat en l'exemplar jove.
 Làmines desiguals, de to rosat amb taques fosques.
 Cama de 7-9 x 1-2 cm, cilíndrica, de color grogós, més estreta a la base i, normalment, buida i fràgil.
 Carn blanquinosa, amb reflexos rosacis. Gust acre i amarg. Fa olor de fruites.
 Làtex de color blanc immutable, abundant i molt picant.
 L'esporada és de color crema.

Reproducció 
Fructifica a l'estiu i la tardor.

Hàbitat 
Viu als boscos de planifolis, preferentment herbassars a la vora de bedolls, i és comú a l'alta muntanya.

Depredadors 
Forma part de la dieta de l'esquirol vermell comú (Sciurus vulgaris).

Paràsits 
És parasitat per la floridura Hypomyces lithuanicus.

Toxicitat 
És indigest ja que pot produir violents vòmits i trastorns gastro-intestinals de certa importància si es menja cru. Tanmateix, a Finlàndia, Rússia i altres països europeus és consumit després d'haver-lo mantingut en remull durant cinc dies o d'haver-lo cuit.

Confusió amb altres espècies 
A primer cop d'ull es pot arribar a confondre amb el rovelló, del qual es pot diferenciar per presentar un làtex de color blanc immutable i de gust molt coent.

Referències

Bibliografia 
 Dickinson C., Lucas J., (1982). VNR Color Dictionary of Mushrooms. Van Nostrand Reinhold. p. 104. .
 Gràcia, E. (2021). La Clau dels Bolets: Identifica'ls de la mà d'Enric Gràcia, plana 94-95. Editorial Efadós, volum I, El Papiol, ISBN 978-84-18243-12-7
 Hesler LR, Smith AH., (1979). North American Species of Lactarius. Michigan: The University of Michigan Press. .
 Knudsen H, Borgen T., (1994). "The Lactarius torminosus-group in Greenland". Mycologia Helvetica 2: 49–56.
 Redhead S., Groves J. W., (1979). Edible and Poisonous Mushrooms of Canada. Ottawa: Research Branch, Agriculture Canada. .
 Schalkwijk-Barendsen HME., (1991). Mushrooms of Western Canada. Edmonton: Lone Pine Publishing. p. 215. .

Enllaços externs 

 Species Fungorum 
 CalPhotos 
 Google

Bolets comestibles
Lactaris
Bolets verinosos